

Geografia
Roma
 Flaminio – quartiere di Roma, attraversato dal tratto urbano della via Flaminia
 Cimitero Flaminio – cimitero di Roma
 Piazzale Flaminio – piazza di Roma
 Flaminio Piazza del Popolo – stazione della Linea A della metropolitana di Roma
 Stadio Flaminio – impianto sportivo di Roma

Altri 
 Rignano Flaminio – comune in Provincia di Roma
 Palasport Flaminio – palazzetto dello sport di Rimini

Onomastica
 Flaminio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Gaio Flaminio Nepote (265 a.C.-217 a.C.) – politico romano, costruttore della via Flaminia
 Giovanni Antonio Flaminio (1464-1536) – letterato italiano
 Marcantonio Flaminio (1498-1550) – umanista italiano, figlio di Giovanni Antonio

Istituzioni
 Liceo Flaminio – Liceo classico e scientifico del comune di Vittorio Veneto.

Pagine correlate
Flaminia